Частоти телевізійних каналів, що використовуються в ефірному цифровому телебаченні за стандартами DVB-T, DVB-T2, DTMB, ISDB-T у Західній Європі, Східній Європі, та в більшості країн Азії, Африки та Океанії наведені у наступних таблицях.

Метровий діапазон (VHF) 
В Україні цифрове ефірне мовлення у метровому діапазоні заплановане у мультиплексі МХ-7. Ширина каналів метрового діапазону - 7 МГц.

Дециметровий діапазон (UHF) 
Станом на 2022 рік, цифрове наземне телебачення в Україні здійснюється на хвилях дециметрового діапазону у стандарті DVB-T2. Ширина каналів дециметрового діапазону - 8 МГц.

Техніка телебачення
Телевізійні канали